Іссандо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Ліможа, 32 км на захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 284 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 730,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Іссандон на сайті французького Національного інституту географії 
 Іссандон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Іссандон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Іссандон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Іссандон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез